Le Eishockey Club Aarau, ou Argovia Stars, est un club de hockey sur glace de Aarau en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 2013.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
  Site officiel

Argovia
Argovia
Argovia